Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von München tabellarisch und graphisch wieder.

Am 30. Juni 2022 betrug die Amtliche Einwohnerzahl von München nach Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 1.508.933 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Zum 31. August 2022 meldete das Statistische Auskunftsbüro (STAB) der Stadt München eine melderegisterbasierte Einwohnerzahl von 1.578.667 Einwohnern, wobei die Zahlen dieses Amtes aufgrund verschiedener Berechnungsverfahren immer über denen des Landesamtes liegen.

Einwohnerentwicklung 

1852 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. 1883 hatte München 250.000 Einwohner, bis 1901 verdoppelte sich diese Zahl auf 500.000. Damit war München nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stadt im Deutschen Reich.

Bei der Volkszählung vom 5. Dezember 1917 wurde eine ortsanwesende Gesamtbevölkerung von 595.002 Personen ermittelt. Darunter waren nach Angaben der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Kriegsernährungsamtes 52.040 Militärpersonen und 408 Kriegsgefangene. Nicht in der Statistik enthalten sind 10.230 vorübergehend abwesende Militärpersonen.

Deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Bis Kriegsende wurden durch 73 Luftangriffe die historische Altstadt zu 90 Prozent, und die Stadt insgesamt zu 50 Prozent zerstört. Schätzungen zufolge fanden rund 6.000 Menschen den Tod. Insgesamt verlor München durch Evakuierung, Flucht, Deportationen und Luftangriffe ein Drittel seiner Bewohner. Die Bevölkerungszahl sank von 829.000 im Mai 1939 auf 550.000 im Mai 1945.

Nach dem Krieg siedelten sich viele in das ländliche Umland evakuierte Menschen sowie Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten in München an. Im Jahr 1950 lebten in der Stadt wieder so viele Menschen wie vor dem Krieg. Kurz vor dem 800. Stadtgeburtstag, am 15. Dezember 1957, wurde der einmillionste Münchner geboren. München war damit 1957 die jüngste Stadt mit mindestens einer Million Einwohnern von 70 Städten weltweit. Im Jahr 2006 stand die Stadt mit 1.294.608 Einwohnern unter den deutschen Großstädten hinter Berlin und Hamburg an dritter Stelle. Nach dem Höchststand 1972 verringerte sich die Bevölkerungszahl zunächst wieder, da München vom Trend der Suburbanisierung, dem Wegzug wohlhabender Einwohner in die Vororte, betroffen war. Seit den 1990er Jahren wächst die Bevölkerung wieder, getrieben durch eine positive wirtschaftliche Entwicklung und starke Zuwanderung, und ermöglicht durch Nachverdichtung und durch die Anlage etlicher neuer großer Wohnviertel, insbesondere auf ehemaligen Kasernengeländen.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1824 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes. Die Angaben beziehen sich ab 1840 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1840 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1369 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Eine Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung im Zweiten Weltkrieg ergeben die Ergebnisse der Verbrauchergruppenstatistiken, die aus den Daten der  Lebensmittelzuteilungen gewonnen wurden und 1953 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden. Nach der Kleinen Verbrauchergruppenstatistik umfasste die versorgte Zivilbevölkerung in München Anfang Februar 1943 761.429 Personen (darunter 37.665 Gemeinschaftsverpflegte), Mitte August des Jahres 795.882 (darunter 80.804 Gemeinschaftsverpflegte), Anfang Februar 1944 nur noch 686.225 (darunter 78.418 Gemeinschaftsverpflegte), Mitte August 1944 noch 597.381 (darunter 70.813 Gemeinschaftsverpflegte) und Mitte November 1944 nur noch 566.838 Personen (darunter 64.593 Gemeinschaftsverpflegte).

Von 1945 bis 1989 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Statistisches Landesamt Bayern

Bevölkerungsprognose

Prognose der Bertelsmann-Stiftung 

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung Münchens wird für den Großraum München im Gegensatz zur demographischen Entwicklung Deutschlands ein weiteres Bevölkerungswachstum prognostiziert.

In ihrem 2006 publizierten „Wegweiser Demographischer Wandel 2020“, in dem die Bertelsmann-Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland liefert, wird für München ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 7,8 Prozent (96.988 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2012–2030 – Prognose für München (Hauptwohnsitze):

2009 wurde eine Aktualisierung der Prognose veröffentlicht, die nun einen Zeitraum von 2006 bis 2025 umfasst. In diesem Zeitraum wird von einem Anstieg der Bevölkerung um 150.790 Einwohner oder 11,65 Prozent ausgegangen.

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2009–2030 – Prognose für München (Hauptwohnsitze). In diesem Zeitraum wird von einem Anstieg der Bevölkerung um 197.030 Einwohner oder 14,82 % ausgegangen.

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2012–2030 – Prognose für München (Hauptwohnsitze). In diesem Zeitraum wird von einem Anstieg der Bevölkerung um 195.710 Einwohner oder 14,10 % ausgegangen.

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Prognose der Stadtverwaltung

Prognose 2006–2020 

In der Planungsprognose der Stadtverwaltung, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, aus dem Jahr 2007 wird ein Anstieg der wohnberechtigten Bevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitze) zwischen 2006 und 2020 um 4,9 Prozent (66.964 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2006–2020 – Prognose für München (Haupt- und Nebenwohnsitze):

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Prognose 2009–2030 

In der Planungsprognose der Stadtverwaltung, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, aus dem Jahr 2009 wird ein Anstieg der wohnberechtigten Bevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitze) zwischen 2009 und 2030 um 10,9 Prozent (151.415 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2009–2030 – Prognose für München (Haupt- und Nebenwohnsitze):

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Bevölkerungsstruktur 

* Zahlen 2000 und 2005 inklusive Montenegro und Kosovo

Von der amtlichen Statistik als Ausländer nicht erfasst werden eingebürgerte Personen und als Deutsche in Deutschland geborene Kinder ausländischer Abstammung.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2006 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Stadtbezirke 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2015 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Statistisches Amt München

Siehe auch 
 Geschichte Münchens
 Eingemeindungen in die Stadt München

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006, ISBN 3-89204-875-4

Weblinks 
 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Einwohnerzahlen der Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke
 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: GENESIS-Online
 Stadt München: München in Zahlen

Einzelnachweise 

Munchen
Munchen
Einwohnerentwicklung Von Munchen
Gesellschaft (Bayern)